Tchien-ťin Teda () je čínský profesionální fotbalový klub, který sídlí v přímo spravovaném městě Tchien-ťin. Založen byl v roce 1951. Od roku 1993 působí na profesionální bázi. Klubové barvy jsou modrá a stříbrná. Jedná se o dvojnásobného vítěze Čínského poháru. Od sezóny 1999 působí v čínské nejvyšší fotbalové soutěži.

Své domácí zápasy odehrává na Tchienťinském olympijském stadionu s kapacitou 54 696 diváků.

Plný název klubu je Fotbalový klub Tchien-ťin Teda ()

Historie 

Klub byl založen v roce 1951 pod názvem Chua-pej (v českém překladu: Severní Čína), v roce 1957 se přejmenoval na Tchien-ťin. Od roku 1998 nese současný název podle hlavního sponzora, firmy TEDA (Tianjin Economic and Technological Development Association). Klub se stal dvakrát neoficiálním mistrem ČLR (1960 a 1980) a dvakrát vyhrál národní pohár (1960 a 2011). Jako vicemistr se zúčastnil Ligy mistrů AFC 2011: postoupil ze základní skupiny do osmifinále, kde ho vyřadil jihokorejský tým Jeonbuk Hyundai Motors.

Trenérem byl v letech 2012 až 2013 bývalý kostarický internacionál brazilského původu Alexandre Guimaraes. V roce 2008 klub vedl Jozef Jarabinský.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1951 – Chua-pej (Chua-pej cu-čchiou ťü-le-pu)
 1957 – Tchien-ťin (Tchien-ťin cu-čchiou ťü-le-pu)
 1995 – Tchien-ťin Samsung (Tchien-ťin Samsung cu-čchiou ťü-le-pu)
 1997 – Tchien-ťin Li-fej (Tchien-ťin Li-fej cu-čchiou ťü-le-pu)
 1998 – Tchien-ťin TEDA (Tchien-ťin  cu-čchiou ťü-le-pu)

Získané trofeje 

 Čínský fotbalový pohár ( 2× )
 1960, 2011

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1987–1991: Chinese Jia-A League
 1992–1994: Chinese Jia-B League
 1995–1997: Chinese Jia-A League
 1998: Chinese Jia-B League
 1999–2003: Chinese Jia-A League
 2004– : Chinese Super League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v asijských pohárech 

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky   

Čínské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1951
Sport v Tchien-ťinu